Il termine .sitx è l'estensione che indica un formato di compressione di file diffuso sui sistemi operativi dei computer Apple Macintosh. Il file con questa estensione può essere decompresso con il programma freeware Stuffit Expander.

Questo formato è l'evoluzione del suo predecessore .sit che è stato in passato il più diffuso formato di compressione sul sistema operativo Mac OS.

Voci correlate
 Compressione dei dati
 Formato di file

Collegamenti esterni 
 

Sitx